

Codici 
 BAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baguio Nueva Viscaya (Filippine)
 bag – è il terzo livello di divisione amministrativa in Mongolia, dopo Aimag (province) e Sum.

Altro 
 Bag – comune dell'Ungheria
 Bag  – singolo degli Evans Blue del 2006